Zirzow steht für:

 Zirzow, eine Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern
 Mount Zirzow, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Zirzow ist der Familienname folgender Personen:

 Carola Zirzow (* 1954), deutsche Kanutin 
 Ella Zirzow (* 2002), deutsche Schauspielerin
 Matthias Zirzow (* 1969), deutscher Autor und Filmregisseur
Paul Zirzow (1838–1912), deutscher Konteradmiral